Tenisový turnaj na okruhu WTA Western & Southern Financial Group Women's Open 2009 se konal ve dnech 10. - 16. srpna v americkém Cincinnati venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2,000,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Dinara Safinová (finále)
  Serena Williamsová (3. kolo)
  Venus Williamsová (3. kolo) 
  Jelena Dementěvová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (Vítězka)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká ''(čtvrtfinále)
| width=50% |
<ol start="9">
 Viktoria Azarenková ''(3. kolo)
 Naďa Petrovová ''(1. kolo)
 Ana Ivanovićová ''(2. kolo)
 Marion Bartoliová ''(1. kolo)
 Agnieszka Radwańská ''(2. kolo)
 Flavia Pennettaová ''(semifinále)
 Dominika Cibulková ''(1. kolo)
 Virginie Razzanová (1. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly. První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (Vítězky)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugijamaová (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Flavia Pennettaová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
| width=50% |
<li> Virginia Ruanová Pascualová /  Čeng Ťie (semifinále)
<li> Anna-Lena Grönefeldová /  Patty Schnyderová (1. kolo)
<li> N. Llagosteraová Vivesová /  M. J. Martínezová Sánchezová (finále)
<li> Bethanie Matteková-Sandsová /  Naďa Petrovová (čtvrtfinále)
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open
 Western & Southern Financial Group Masters 2009

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2009